Châtelus est un toponyme qui peut désigner :
 Châtelus (Allier), commune française de l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Châtelus (Isère), commune française de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Châtelus (Loire), commune française de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Châtelus-le-Marcheix, commune française de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.
 Châtelus-Malvaleix, commune française de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.